Bisaballen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bisaballen, Borgå, Nyland, 
 Bisaballen, Lovisa, Nyland,

Se även
Bisapallen

Robotskapade Finlandförgreningar